

Toponyme 

 Jarque ou Exarc de Moncayo, une commune ;
 Jarque de la Val, une commune ;
 Hinojosa de Jarque, une commune ;
 Mezquita de Jarque, une commune.

Personnalités 

 Carlos Jarque, économiste et homme politique mexicain ;
 Daniel Jarque (1983-2009), footballeur espagnol ;
 Fietta Jarque (1956-), journaliste, écrivaine et critique d'art péruvienne résidant en Espagne.

Mathématiques 
 Test de Jarque-Bera, nommé ainsi d'après Carlos Jarque et Anil K. Bera